Dutour peut faire référence à :

famille
 Famille Dutour de Salvert Bellenave, une famille subsistante de la noblesse française ;
 Étienne-François Dutour de Salvert (1711-1789), un notable ainsi qu'un physicien expérimental ;

personnalités
 Luc Dutour, un pseudonyme collectif partagé par Johan Heliot et Xavier Mauméjean ;
 Nassera Dutour, une militante franco-algérienne des droits humains ;
 Pierre Dutour (1931-), un trompettiste, chef d’orchestre, arrangeur et compositeur français.

Voir aussi 
 Jean Dutourd, écrivain et académicien français